Osoby:
 Carl Flesch – węgierski skrzypek
 Colette Flesch – luksemburska polityczka
 Gerhard Flesch – zbrodniarz wojenny
 János Flesch – węgierski szachista
 Małgorzata Flesch – niemiecka zakonnica
 Siegfried Flesch – austriacki szermierz

Zobacz też:
 Fläsch
 Flesh